В список высших учебных заведений Магаданской области включены образовательные учреждения высшего и высшего профессионального образования, находящиеся на территории Магаданской области и имеющие действующую лицензию на образовательную деятельность. Список вузов приведён в соответствии с данными cводного реестра лицензий. По состоянию на 2 октября 2021 года в Магаданской области действующую лицензию имеет 1 классический вуз.

Список высших образовательных учреждений

Примечания 

 
Магаданская область